SFP peut désigner :
 Société française de pédiatrie
 Société française de philosophie
 Société française de photographie
 Société française de physique
 Société française de phytopathologie
 Société française de production
 Société française de psychanalyse
 Société française de psychologie
 Stade français Paris
 Svenska Folkpartiet, parti populaire suédois, parti politique finlandais qui représente les intérêts de la minorité finlandaise parlant suédois.
 small form-factor pluggable, aussi appelé mini-GBIC, utilisé en réseau informatique.
 Surface Fourragère Principale
 Service fédéral des pensions (en Belgique)